Biskupići est un toponyme qui peut désigner :
Biskupići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko et dans le canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Biskupići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.